Westerbegraafplaats, een voormalige begraafplaats in Amsterdam
 Westerbegraafplaats, een begraafplaats in Gent
 Westerbegraafplaats, een begraafplaats in Enschede
 Westerbegraafplaats, een begraafplaats in IJmuiden